Édes méreg - A szökés című televíziós sorozat egyik epizódjának címe
 Édes méreg - Oláh Ibolya egyik albumának a címe
 Édes méreg - A Batman: A rajzfilmsorozat egyik epizódjának címe